Kemény oder Kemeny ist der Familienname folgender Personen:

 Dénes Kemény (* 1954), ungarischer Wasserballtrainer
 Egon Kemény (1905–1969), ungarischer Komponist
 Etel Kemény (1919–2001), austro-südafrikanische Physikerin
 Ferenc Kemény (1860–1944), ungarischer Pädagoge, Humanist und Sportfunktionär

 Johann Kemény (1607–1662), ungarischer Militärführer

 József Kemény (1795–1855), siebenbürgisch-ungarischer Historiker, Abgeordneter und Großgrundbesitzer
 Madeleine Kemény-Szemere (1906–1993), ungarisch-schweizerische Malerin und Modezeichnerin
 Simon Kemény (1882–1945), ungarischer Schriftsteller und Journalist
 Tibor Kemény (1913–1992), ungarischer Fußballspieler und -trainer 
 Zoltán Kemény (1907–1965), ungarischer Bildhauer, Maler und Architekt
 Zsigmond Kemény (1814–1875), siebenbürgisch-ungarischer Schriftsteller, Publizist und Politiker
 Zsófi Kemény (* 1994), ungarische Lyrikerin und Bürgerrechtlerin